

Musica
Dead to Me – gruppo musicale punk rock statunitense
Dead to Me – album del 2000 degli STEMM
Dead to Me – album del 2011 dei Girls Names

Televisione
Amiche per la morte - Dead to Me (Dead to Me) – serie televisiva statunitense del 2019